Дюлево — топоним в Болгарии:
 Дюлево (Бургасская область);
 Дюлево (Пазарджикская область).

См. также 
 Горско-Дюлево
 Дюлино
 Дюля